Рокланд има више значења:
 Округ Рокланд (Њујорк)
 Рокланд (Ајдахо)
 Рокланд (Висконсин)
 Рокланд (Мејн)